Поверх (будівництво)
 Поверх (гірництво)